RWF kan avse:

 Raoul Wallenbergförskolan
 valutakoden ISO 4217 för Rwandisk valuta, Rwandisk franc